Zacatecas kan syfta på:

 Zacatecas (djur) – ett släkte fjärilar

Geografi

Mexiko 

 Zacatecas (delstat), 
 Zacatecas (kommun), 
 Zacatecas,